Karlík může být:

 domácká podoba mužského křestního jména Karel
 Karlík – obec v okrese Praha-západ, kraj Středočeský
 Karlík (hrad) – zaniklý hrad nedaleko Karlštejna u obce Karlík
 Karlík (příjmení)

v kultuře
 Karlík a továrna na čokoládu – dětská kniha britského autora Roalda Dahla z roku 1964
 Karlík a továrna na čokoládu (film) – americký film, natočený podle stejnojmenné knihy Roalda Dahla z roku 2005
 Karlík, zlatá rybka – český animovaný večerníček Jana Baleje z roku 2010

Související články 
 Karel
 Karlín
 Karlíček
 Králík